Сатановка — название населённых пунктов на Украине:
 
 Сатановка — село в Городокском районе Хмельницкой области.
 Сатановка — село в Монастырищенском районе Черкасской области.